Okręty US Navy o nazwie USS "Gypsy":
 Pierwszy USS "Gypsy" (SP-55) został nabyty by pełnił rolę jednostki patrolowej. Spłonął w czasie wyposażania przed wejściem do służby.
 Drugi , wcześniej USS LSM-549, był jednostką ratownictwa morskiego. W służbie w latach 1946-48 i 1951-55.

Gypsy